Willink är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Willink (1920–1998), nederländsk-argentinsk entomolog
 Carel Willink (1900–1983), nederländsk konstnär

Nederländska efternamn